Der Begriff Ärzte steht für:

 den Plural der Berufsbezeichnung Arzt
 die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen
 eine deutsche Musikgruppe, siehe Die Ärzte
 eine deutsch-österreichische Fernsehreihe, siehe Ärzte (Fernsehreihe)
 Ärzte (Film), DEFA-Spielfilm von 1962 unter der Regie von Lutz Köhlert